Martha Ruiz puede hacer referencia a:

Martha Cecilia Ruiz, poetisa, escritora, periodista y activista social nicaragüense.
Martha Elena Ruiz Sevilla, abogada y política nicaragüense, primera mujer ministra de Defensa de su país.
Martha Liliana Ruiz, actriz, modelo y presentadora de televisión colombiana.